Мале-Сватонёвице (, также переводится как Мале-Сватоновице) — деревня и муниципалитет в районе Трутнов Краловеградецкого края Республики Чехия. Деревня находится рядом с горным массивом Крконоше.

В центральном сквере деревни находится католическая церковь эпохи барокко Девы Марии, построенная в 1734 году.

В Мале-Сватонёвице когда-то действовали шахты, добывающие горную породу. Также в начале в конце XIX века — начале XX здесь действовал курорт с минеральными водами. С 1850 года до Второй мировой войны в городе работала большая железнодорожная станция, обслуживающая угольные шахты.

Карел Чапек (1890—1938) родился в Мале-Сватонёвице. Его старший брат художник-кубист Йозеф Чапек (1887—1945) также жил здесь в этот период. Чапек упоминал деревню в некоторых своих произведениях («Девять историй о феях», 1933). Сейчас здесь действует музей братьев Чапеков (основан в 1946 году), где есть выставка картин Йозефа Чапека.

Население

Примечания

Источники 
 Официальный сайт города

Населённые пункты Краловеградецкого края